Edo steht für:

 Edo (Name), ein Vor- und Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Edo (Volk), Nigeria, Westafrika
 Edo (Sprache), eine Niger-Kongo-Sprache im zentralen Nigeria
 Edo-Zeit, Zeitabschnitt der japanischen Geschichte
 (9782) Edo, ein Asteroid des Hauptgürtels

Geografie:
 Edo (Bundesstaat), Nigeria
 Edo (Fluss) in der japanischen Region Kantō
 Edo, historischer Name der japanischen Hauptstadt Tokio
 Edo-jō, „Burg Edo“ im früheren Tokio

EDO steht für:
 Dortmund Hauptbahnhof, gemäß bahnamtlichem Betriebsstellenverzeichnis

 Ein-Dosis-Ophtiole, kleines Medikamentenfläschchen für Augentropfen
 Equal division of the octave, beispielsweise für 12-EDO, siehe gleichstufige Stimmung
 EDO-RAM, Extended Data Output Random Access Memory, Halbleiterspeicher
 Flughafen Balıkesir-Koca Seyit, Türkei, laut IATA-Code

Abkürzung